Das Open Gaz de France 2003 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Paris. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 1. bis 9. Februar 2003 statt.

Im Einzel gewann Serena Williams gegen Amélie Mauresmo mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Barbara Schett / Patty Schnyder mit 2:6, 6:2 und 7:65 gegen Marion Bartoli / Stéphanie Cohen-Aloro.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Paris